Les Tchoukball Geneva Indoors sont une compétition internationale se déroulant en  de chaque année à Genève, depuis . C'est l'une des premières compétitions internationales à ne pas être organisée par la fédération internationale de tchoukball.

Historique 
Les Tchoukball Geneva Indoors sont créés en . Il s'agit du plus important tournoi de tchoukball en Europe.

Lors de l'édition , plus de mille personnes participent à l'évènement.

Depuis , le tournoi possède une mascotte, Tchouky, qui représente un saint-bernard.

En raison de la pandémie de covid-19, l'édition  est annulée. À la suite de cette annulation, les organisateurs mettent en place un forum mondial du tchoukball.

Palmarès

Références

Liens externes 

 .
 .

Événement sportif en Suisse
Événement sportif à Genève